Mapudungun (mapučština, zastarale též araukánština) je jazyk Mapučů - domorodého indiánského etnika v Chile a Argentině. Počet hovořících mapudungun je odhadován od 100.000 po 200.000 osob, jiné zdroje uvádí až 260.000 mluvčích. Jeho ISO 639-3 kód je „arn“. Mezi odborníky neexistuje shoda ohledně vztahu mapučštiny k dalším indiánským jazykům, je klasifikována jako tzv. izolovaný jazyk, případně jako nezatříděný jazyk, který čeká na prokázaní jasných vazeb, které by ho spojovaly s jinými jazyky. Některá mapučská slova obohatila slovní zásobu lokální varianty španělštiny, zároveň se do mapudungun dostaly slova původně španělská či kečuánská.  

Mapudungun není oficiálním jazykem v Chile, ani Argentině; nedostává se jí státní podpory. Nicméně, od roku 2013 je mapučština společně se španělštinou oficiálním jazykem komuny Galvarino (region Araucanía, přibližně 12.000 obyvatel). Není zahrnuta v chilském vzdělávacím systém i přesto, že chilská vláda se zavázala zajistit plný přístup ke vzdělání na mapučském území v jižním Chile. Mapučové žijí především v chilském regionu Araukánie a Bío-Bío.

Jazyky Chile
Mapučové
Indiánské jazyky Jižní Ameriky
Araukánské jazyky